Stober steht für

 einen Fluss im Südwesten von Polen und rechtsseitigen Zufluss der Oder, siehe Stober

Stober ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Stober („Fredy“ Stober; 1910–2010), deutscher Sportfunktionär
 Hans-Hermann Stober (1934–1997), deutscher Bauunternehmer und Kunstsammler
 Heidi Stober, US-amerikanische Sopranistin
 Johannes Stober (* 1968), deutscher Politiker (SPD)
 Reinhold Stober (* 1949), deutscher Chirurg
 Rolf Stober (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Stöber